

Persone
 Don LaFontaine, propr. Donald LaFontaine (1940-2008) – doppiatore statunitense
 Franz Leopold Lafontaine (1756-1812) – chirurgo tedesco
 Ida LaFontaine (1997) – cantante svedese
 Louis-Hippolyte Lafontaine, propr. Louis-Hippolyte Menard (1807-1864) – politico canadese
 Marie-Jo Lafontaine (1950) – artista contemporanea belga
 Oskar Lafontaine (1943) – politico tedesco
 Pat LaFontaine, propr. Patrick Michael LaFontaine, detto Pat (1965) – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Philippe Lafontaine (1955) – cantante e compositore belga
 Yves Lafontaine (1959) – musicista, scrittore e liutaio canadese

Altro
 5780 Lafontaine – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Fontaine
La Fontaine (disambigua)